Unió Republicana (1903), partit fundat el 1903 per Nicolás Salmerón i Alejandro Lerroux, desaparegut el 1911.
 Unió Republicana (1934), partit fundat el 1934 dirigit per Diego Martínez Barrio.
 Unió Republicana (França), grup parlamentari francès de la Tercera República Francesa (1871-1885).